Seznam korpusov z zaporedno številko 75.

Seznam 
 Pehotni
 75. strelski korpus (ZSSR)
 75. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi